Ла-Рив'є́р-Анве́рс, Ла-Рів'єр-Анверс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 145 км на схід від Ліона, 45 км на північний схід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 451,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Рив'єр-Анверс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Рив'єр-Анверс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя